Ниже приведена сортируемая таблица китайских слогов, в которой сравниваются различныe системы романизации стандартного китайского. Эта таблица список содержит всех фонематически различимых китайских слогов в разных транскрипциях.

В таблицу включена также система чжуинь, которая не основана на латинице.
 
Также обратите внимание, что гоюй ломацзы имеет различное написание для каждого тона. В других системах тон может указываться либо с помощью набора диакритических знаков, либо цифрами, не меняя при этом написание слога.

Таблица

См. также 
 Перечень слогов китайского языка
 Системы транскрипции китайских иероглифов
 Сравнительная таблица систем кириллизации китайского языка

Примечания 

Транслитерация и транскрипция с китайским языком
Романизация китайского языка